Andreas Kristoffer Nordvik (Trondheim, 18 de Março de 1987) é um jogador norueguês de futebol profissional que atualmente defende o Rosenborg. Tornou-se jogador da equipe principal do clube em 2006, quando foi promovido das equipes de base do mesmo, usando o mesmo número das camisas de Lasse Strand e Harald Martin Brattbakk, a 22.

Estreou na equipe principal do clube em partida amistosa contra o Skeid, e já atuou em partidas pela seleção Sub-18 de seu país.

Nordvik, Andreas
Nordvik, Andreas